La liste des joueurs d'Arsenal regroupe les joueurs ayant porté le maillot du Arsenal Football Club.

Sélection de joueurs emblématiques 

Le tableau suivant donne la liste des joueurs qui ont marqué le club par le nombre de matchs qu'ils ont disputés ou par les titres qu'ils ont obtenus ou encore pour d'autres performances comme le nombre de buts marqués.

Liste des joueurs 

La liste suivante regroupe les footballeurs ayant joué avec l'équipe première d'Arsenal Football Club. La période indique les saisons pendant lesquelles le footballeur joue en équipe première. (le 19/03/2023 après le match face à Crystal Palace)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

 *: joueur ayant joué plusieurs saisons non consécutives pour Arsenal

Notes

Bibliographie 
 Who's Who of Arsenal, Tony Matthews (Mainstream Publishing, 2007)

Lien externe 
  



Arsenal Football Club
Arsenal